Damadian ist der Familienname folgender Personen:

 Mihran Damadian (1863–1945), armenischer Lehrer und Freiheitskämpfer
 Raymond Damadian (1936–2022), US-amerikanischer Mediziner und Miterfinder der Magnetresonanztomographie